

Geografia 
 Usk  – un fiume del Galles sud-orientale
 Usk (Regno Unito)  – città del Galles, bagnata dal fiume omonimo

Sigle 
 Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle  – organizzazione tedesca classificante videogiochi.

Codici 
 USK – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Usinsk (Russia)